Acolnahuacatl (sau una din variantele Aculnahuacatl și / sau Acolnahuacatzin) se poate referi la

 Acolnahuacatl (zeu), zeu al lumii subpământene din mitologia aztecă
 Aculnahuacatl Tzaqualcatl, unul din conducătorii din Tlacopan
 Tezozomoctli Acolnahuacatl, fratele lui Moctezuma II